Цера — навощена дощечка для письма.

Топонім 

 Цера — населений пункт у Хорватії, в Шибеницько-Книнській жупанії у складі общини Унешич.
 Цера — населений пункт у Північній Македонії, у складі общини Македонська-Камениця.